Bouvier (französisch bouvier „Rinderhirte“) steht für:

 Bouvier (Rebsorte)
 Bouvier Verlag, deutscher Buchverlag
 Buchhandlung Bouvier, jetzt Thalia Bücher

Hunderassen:
 Bouvier des Ardennes, belgische Hunderasse
 Bouvier des Flandres, belgische Hunderasse
 Bouvier de l’Appenzell, siehe Appenzeller Sennenhund
 Bouvier de l'Entlebuch, siehe Entlebucher Sennenhund
 Bouvier bernois, siehe Berner Sennenhund
 Grand bouvier suisse, siehe Grosser Schweizer Sennenhund

Bouvier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Bouvier (1836–1892), französischer Schriftsteller
 Anne Bouvier (* 1972), französische Schauspielerin
 Arwed Bouvier (1936–2012), deutscher Schriftsteller, Bibliothekar und Germanist
 Auguste Bouvier (1826–1893), Schweizer Theologe
 Barthélemy Bouvier (1795–1848), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Beatrix Bouvier (* 1944), deutsche Historikerin
 Bernard Bouvier (1861–1941), Schweizer Germanist und Romanist
 Bertrand Bouvier (* 1929), Schweizer Neogräzist
 Cajetan Bouvier (1795–1863), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Charles Bouvier (1898–1964), Schweizer Bobfahrer
 Clotar Bouvier (1853–1930), österreichischer Rebenzüchter
 David Bouvier (* 1957), Schweizer Gräzist
 Edith Bouvier Beale (Little Edie; 1917–2002), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Éric Bouvier (* 1961), französischer Volleyballspieler
 Eugène Louis Bouvier (1856–1944), französischer Entomologe
 Friedrich Bouvier (* 1943), österreichischer Konservator
 Henri Bouvier (1901–??), französischer Schwimmer
 Jacqueline Bouvier (1929–1994), spätere Jacqueline Kennedy Onassis, US-Präsidentin-Gattin
 Jean-Baptiste Bouvier (1783–1854), französischer Geistlicher, Bischof von Le Mans
 Jean-Pierre Bouvier (* 1948), französischer Schauspieler
 Jeanne-Marie Bouvier de La Motte Guyon (1648–1717), französische Mystikerin
 Nathalie Bouvier (* 1969), französische Skirennläuferin
 Nicolas Bouvier (1929–1998), Schweizer Schriftsteller und Fotograf
 Paul Bouvier (1857–1940), Schweizer Architekt und Aquarellist
 Pierre Bouvier (Bobfahrer) (* 1934), französischer Bobfahrer
 Pierre Bouvier (* 1979), kanadischer Rocksänger
 Pierre-Louis Bouvier (1765–1836), Schweizer Maler, Zeichner und Pädagoge
 Stéphanie Bouvier (* 1981), französische Shorttrackerin
 Thomas Bouvier (* 1962), Schweizer Musiker und Schriftsteller
 Xavier Bouvier (* 1957), Schweizer Sportschütze
 Yves Bouvier (* 1963), Schweizer Unternehmer und Kunsthändler

Siehe auch:
 Bouvier-Dreux, französischer Automobilhersteller
 Schloss Bouvier in Niedersgegen, Rheinland-Pfalz
 Bouffier